Gallos de Sancti Spíritus est un club cubain de baseball évoluant en championnat de Cuba de baseball. Fondé en 1977, le club basé à Sancti Spíritus, dispute ses matchs à domicile à l'Estadio José Antonio Huelga, enceinte de 13 000 places assises.

Histoire

Palmarès 
Champion de Cuba : 1979.
Vice-champion de Cuba : 2002.

Saison par saison

Trophées et honneurs individuels 
MVP de la saison
1994. Lourdes Gourriel
2001. Maels Rodríguez
2005. Yulieski Gourriel
2006. Yulieski Gourriel

Notes et références

Liens externes 
  Classements des saisons passées, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.
  Résultats en 2009-2010, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.

Club de baseball à Cuba
Club sportif fondé en 1977